Locomobile est un nom commun qui peut référer à :
 Locomobile, terme désignant une machine à vapeur montée sur des roues ; ce dispositif était entre autres utilisé comme source motrice en machinisme agricole.
 Locomobile Company of America, marque américaine d'automobiles créée en 1899 et disparue en 1929.